Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, který se na něm rozhodl nestartovat.

Vítězem soutěže čtyřhry se stala čtvrtá nasazená indicko-francouzská dvojice Rohan Bopanna a Édouard Roger-Vasselin, která ve finále porazila britsko-australský pár Jamie Murray a John Peers po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4.

Rohan Bopanna si připsal druhý deblový triumf sezóny a celkově devátý kariérní. Pro Édouarda Rogera-Vasselina výhra znamenala třetí turnajové vítězství v probíhajícím roce a šesté na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo ''(čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (vítězové)

 Pavouk 

| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= T Huey  D Inglot
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= K Anderson  P Hanley
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=[4]

| RD1-seed15=
| RD1-team15= J Nieminen  D Tursunov
| RD1-sijore15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Granollers   M López
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=PR
| RD2-team01= N Almagro  P Cuevas
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Murray  J Peers
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= I Dodig  M Melo
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[8]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= J Knowle  J Melzer
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05=Alt
| RD2-team05= A Begemann   M Emmrich
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06=4
| RD2-team06=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=78
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= T Huey  D Inglot
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=66
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= J Murray  J Peers
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2013
ATP World Tour 2013